Szegedi Gergely (15. század–1536 után) pálos szerzetes, váradi kanonok
 Szegedi Gergely (15. század–1550) ferences szerzetes, tartományfőnök
 Szegedi Gergely (1511–1570?) énekszerző, prédikátor, szónok 
 Szegedi Gergely (1537–1566) református hitszónok, dalíró
 Szegedi Gergely, Rónay György (1913–1978) költő, író, műfordító, irodalomtörténész álneve